M38 может относиться к:
 Рассеянное скопление M38 — рассеянное скопление в созвездии Возничего
 M38 «Вольфхаунд» — бронеавтомобиль США периода Второй мировой войны